Carlos Pardo puede referirse a: Carlos roibal

 Carlos Pardo (1975-2009), piloto mexicano fallecido en la ciudad de Puebla.
 Carlos Pardo (1975), poeta, editor, crítico literario y gestor cultural español;
 Carlos Pardo (1970-), pintor español;